

Die News of the World Darts Championship 1954 (offiziell: "News of the World" Individual Darts Championship of England and Wales) war ein Dartsturnier, das am 24. April 1954 in der Empress Hall (Earls Court, London) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die siebte Auflage des Turniers als nationale Meisterschaft. Teilnahmeberechtigt waren die acht Gewinner der regionalen Meisterschaften der Saison 1953/54, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden.

Turniersieger vor 6.000 Zuschauern wurde der 52-jährige Oliver James (Regionalmeister Wales, Ex-Servicemen’s Club, Dyffryn Cellwen, Onllwyn), der nach Matchgewinnen über Peter Aldridge (Regionalmeister London & Home Counties) und Alec Adamson (Regionalmeister North of England) im Finale schließlich Johnny Bell (Regionalmeister Eastern Counties, Sun Inn, Waltham Abbey) besiegen und damit als erster Waliser die News of the World Darts Championship für sich entscheiden konnte. Das Finale beendete James mit einer Doppel-20, nachdem Bell zuvor mit sechs Versuchen auf Doppel-18 zum 1:1-Ausgleich nach Legs gescheitert war. Die Übergabe des silbernen Siegerpokals erfolgte durch Douglas Bader, einen ehemaligen Jagdflieger der Royal Air Force und „Air Correspondent“ der News of the World.

Turnierplan 
Die Ergebnisse sind nicht vollständig bekannt.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1954. In: mastercaller.com, abgerufen am 30. April 2021.

Einzelnachweise 

1954
Dartveranstaltung 1954
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea